Erik Seidel, giocatore di poker statunitense
 Silvia Seidel, attrice tedesca
 Wolfgang Seidel, pilota di Formula 1 tedesco
 Philipp Ludwig von Seidel (1821-1896), matematico tedesco
 Metodo di Gauss-Seidel

Altri progetti